3 R (animais), princípios para o uso ético de animais em testes.
3 R (ecologia), três medidas a serem adotadas para a melhoria do meio ambiente.
3 R (República Centro-Africana), grupo rebelde da República Centro-Africana.